Чиркович (/) — сербская фамилия. Известные носители:

 Чиркович, Бошко (род. 1976) — сербский хип-хоп исполнитель.
 Чиркович, Лазар (род. 1992) — сербский футболист, защитник. 
 Чиркович, Ненад (род. 1973) — югославский футболист.
 Чиркович, Сима (1929—2009) — югославский и сербский историк.